Manfred Winkelhock — um automobilista alemão
Markus Winkelhock — um automobilista alemão
Joachim Winkelhock — um ex-automobilista alemão 

Desambiguações de sobrenomes